HRV ou hrv peut faire référence à :

Code 
HRV ou hrv est un code qui peut signifier :
 HRV Croatie
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.
 hrv, Croate
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
HRV est un sigle qui peut faire référence à : 
 Human rhinovirus (en français, rhinovirus humain) ;
 Heart rate variability (en français, variabilité de la fréquence cardiaque) ;
 Honda HRV (où HRV signifie High Rider Vehicle), un modèle automobile de la marque Honda ;
 Heat Recovery Ventilation, une technologie moderne de ventilation basé sur un système de récupération calorique thermodynamique.
Code